Cet article présente une liste des municipalités rurales de la Saskatchewan au Canada. Elle présente toutes les municipalités rurales ( en anglais) de la province. Celles-ci sont classées par ordre alphabétique dans un tableau triable contenant leur nom, leur numéro, leur division SARM, leur division de recensement, leur date d'incorporation et leurs données démographiques issues du Recensement du Canada de 2011.

Les municipalités rurales sont l'un des types de municipalité de la Saskatchewan. Elles sont créées selon la  (littéralement la « Loi des municipalités »). La province comprend un total de  rurales. Elles sont situées dans le Centre et le Sud de la province. Cumulativement, elles comprennent une population totale de  et elles ont en moyenne une population de  selon le recensement de 2011. La plus grande municipalité rurale de la Saskatchewan en termes de population est  avec une population de  tandis que la plus petite est  avec une population de .

Liste

Notes et références

Annexe

Article connexe 
 Liste des municipalités de la Saskatchewan

Municipalites rurales de la Saskatchewan
Municipalité, Rurale